«Сирота из рода Чжао» может означать:

 Сирота из рода Чжао — пьеса;
 Сирота из рода Чжао — фильм.